Lankauskas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Lankauskaitė (ledig)
Lankauskienė (verheiratet)

Namensträger 

 Alfredas Lankauskas (* 1950), Politiker
 Romualdas Lankauskas (* 1932),  Schriftsteller und Maler

Familienname
Litauischer Personenname